Ольо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 36,98 км². Население — 309 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ollo

Муниципалитеты Наварры